Turnul cu ceas poate fi:
 Turnul cu ceas (Giurgiu)
 Turnul cu Ceas din Sighișoara
 Turnul cu ceas din Veneția